Teglio – comune italiano in provincia di Sondrio
Teglio – curazia (frazione) di Chiesanuova nella Repubblica di San Marino
Teglio Veneto – comune italiano nella città metropolitana di Venezia
 Ferruccio Teglio – antifascista, sindaco di Modena dal 1920 al 1921